

Persone 
 Luigi Taveri (1929 – ) – pilota motociclistico svizzero, vincitore del motomondiale
 Mino Taveri (1969 – ) – giornalista e conduttore televisivo italiano

Pagine correlate 
 Tavera